Любе́шовский райо́н () — упразднённая административная единица на северо-востоке Волынской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Любешов.

География 
Площадь — 1450 км² (5-е место среди районов).

Основные реки — Припять, Стоход, Цир.

Основные озёра — Любязь, .

История 
Любешовский район образован в 1940 году.  В 1962 г. расформирован, 4 января 1965 г. — восстановлен.

Демография 
Численность наличного населения района на 1 декабря 2013 года составляла 36 086 человек (10-е место среди районов), в том числе в городских условиях проживало 5 776 человек (16,01 %), в сельских — 30 310 (83,99 %). Постоянное население — 36 424 человека, в том числе городское население — 5 653 человека (15,52 %), сельское — 30 771 (84,48 %).

Административное устройство 
Количество советов (рад):
 городских — 0
 поселковых — 1
 сельских — 20

Населённые пункты 
Количество населённых пунктов:
 посёлков городского типа — 1 (Любешов)
 сёл — 47 (Ветлы и др.)
Всего насчитывается 48 населённых пунктов.

Политика 
 Мартынюк Адам Иванович — Народный депутат Украины.

Транспорт

Достопримечательности 
 Бучинская икона Божией Матери

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка района на сайте Верховной рады Украины